Den Namen Manver tragen:

ein Ort in Pennsylvania, siehe Manver (Pennsylvania)
die Schauspielerin Kiti Manver